Galvão Bueno - Narrador esportivo
 Mauro Galvão - futebolista brasileiro
 Galvão - futebolista brasileiro
 Henrique Galvão - militar português e opositor de Salazar (1895-1970)
 Duarte Galvão - cronista e diplomata português da época renascentista
 Frei Galvão - santo brasileiro
 Luiz Galvão - músico que fez parte dos Novos Baianos

Personagens literárias 
 Dom Galvão, sobrinho do lendário rei Artur e cavaleiro da Távola Redonda

Localidades 
 Galvão (Santa Catarina) - município do Brasil

Desambiguações de antropônimos